Bislett Games 2014 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 11 czerwca w Oslo. Zawody były piątą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2014.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2014

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w lekkoatletyce
2014 w Norwegii
Bislett Games